Esistono tre comuni francesi con questo nome

Saint-Angel – Allier
Saint-Angel – Corrèze
Saint-Angel – Puy-de-Dôme